A 2003-as Australian Open női versenyét az amerikai Serena Williams nyerte nővére, Venus Williams előtt.

Kiemeltek

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők 
{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Negyeddöntő
| RD2=Elődöntő
| RD3=Döntő
| team-width=150
| RD3-team1= Serena Williams
| RD3-seed1=1
| RD3-team2= Venus Williams
| RD3-seed2=2
| RD3-score1-1=77
| RD3-score2-1=64
| RD3-score1-2=3
| RD3-score2-2=6
| RD3-score1-3=6
| RD3-score2-3=4
| RD2-team1= Serena Williams
| RD2-seed1=1
| RD2-team2= Kim Clijsters
| RD2-seed2=4
| RD2-score1-1=4
| RD2-score2-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score2-2=3
| RD2-score1-3=7
| RD2-score2-3=5
| RD2-team3=
| RD2-seed3=5
| RD2-team4= Venus Williams
| RD2-seed4=2
| RD2-score3-1=3
| RD2-score4-1=6
| RD2-score3-2=3
| RD2-score4-2=6
| RD1-team1= Serena Williams
| RD1-seed1=1
| RD1-team2= Meghann Shaughnessy
| RD1-seed2=25
| RD1-score1-1=6
| RD1-score2-1=2
| RD1-score1-2=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-team3= Kim Clijsters
| RD1-seed3=4
| RD1-team4= Anasztaszija Miszkina
| RD1-seed4=8
| RD1-score3-1=6
| RD1-score4-1=2
| RD1-score3-2=6
| RD1-score4-2=4
| RD1-team5=

Források 
 Eredmények

N1